Snowman è una parola in lingua inglese che indica il Pupazzo di neve

Musica 
 Snowman  – gruppo musicale australiano
 Snowman  – traccia dell'album English Settlement degli XTC del 1982
 Snowman  – traccia dell'album Bent Out of Shape dei Rainbow del 1983
 Snowman  – album degli Snowman del 2006
 Snowman – singolo promozionale di Sia del 2017

Personaggi 
 Snowman  – personaggio DC Comics
 Snowman  – kaijū della Toho che appare nel film Half Human

Pagine correlate 

 The Snowman